Émile Henriot (1839-1907), militaire français ;
 Émile Henriot (1885-1961), chimiste français ;
 Émile Henriot (1889-1961), écrivain français, né Maigrot.